Сальково () — железнодорожная станция Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги, Херсонская область, Украина.

На станции останавливаются электропоезда Новоалексеевка — Сиваш и Запорожье — Сиваш

История 
Бои за станцию Сальково

Примечания

Ссылки 
 САЛЬКОВО | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция Сальково

Станции Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Херсонской области